Martin Keown – ex calciatore inglese
 Niall Keown – calciatore irlandese
 Wayne Maurice Keown, noto come Dutch Mantel – ex wrestler e manager statunitense